Илие́шу () — румынская фамилия. Известные носители: 

 Илиешу, Мирел (1923—1985) — румынский кинорежиссёр и сценарист.
  (род. 1955) — румынский кинорежиссёр и политик.